Ian Walker (1970) olimpiai ezüstérmes brit vitorlázó
 Ian Walker (1971) angol válogatott labdarúgó
 Ian Walker Új-zélandi játékvezető